Roseburg (Oregon)
Roseburg (Schleswig-Holstein)
Roseburg North

Desambiguações de topônimos